Burnside Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Burnside Township (Iowa)
 Burnside Township (Michigan)
 Burnside Township (Centre County, Pennsylvania)
 Burnside Township (Clearfield County, Pennsylvania)